Blatt steht für:

 Blatt (Pflanze), Teil einer Pflanze
 die Lamelle eines Pilzes, siehe Lamelle (Mykologie)
 Blatt (Heraldik), pflanzliches Motiv in der Heraldik
 Keimblatt, in der Entwicklungsbiologie eine Zellschicht 
 in der Anatomie eine flache Struktur
 Schulterblatt
 äußeres bzw. inneres Blatt der Pleura
 ein Stück Papier, siehe Papier #Blattbildung
 eine Zeitschrift oder Zeitung, siehe Periodikum
 eine Informationsschrift als Loseblatt, siehe Flugblatt
 einen Abzug einer künstlerischen Druckgrafik, siehe Grafik #Original und Reproduktion
 in der Kartographie eine einzelne Karte aus einer Sammlung von mehreren, siehe Blattschnitt (Kartografie)
 beim Kartenspiel die Summe aller Karten, siehe Spielkarte #Kartenblätter
 beim Kartenspiel die Karten eines Spielers, siehe Hand (Kartenspiel)
 in der Graphentheorie ein Endknoten, siehe Blätter und innere Knoten in der Graphentheorie
 in der Geometrie ein topologisches Element einer Blätterung oder Laminierung, siehe Laminierung (Mathematik)
 die „Klinge“ einer Axt
 Blatt (Waffe), die „Klinge“ einer Stangenwaffe
 Blatt (Werkzeug), die „Klinge“ eines Werkzeugs

 das bewegliche Teil bei der Tür, das Türblatt
 Kassette, der eingelassene Teil einer Täfelung
 den Schwingungserzeuger eines Holzblasinstruments, siehe Rohrblatt
 beim Tier den oberen, beim Menschen den hinteren Teil des knöchernen Schultergürtels, siehe Schulterblatt
 in der Jägersprache einen Schuss, der ins „Blatt“ (Schulterblatt bzw. vorderer Teil des Rumpfes) trifft, siehe Blattschuss

Blatt ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Blatt (* 1966), deutsche Politikerin (SPD)
 David Blatt (* 1959), US-amerikanisch-israelischer Basketballtrainer
 Franz Blatt (1903–1979), österreichisch-dänischer mittellateinischer Philologe
 Heinrich Blatt (1927–2010), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU), MdL Saarland
 Heinz Blatt (1904–1987), deutscher Landrat
 John Blatt (1921–1990), US-amerikanischer theoretischer Kernphysiker
 Lothar Blatt (* 1948), deutscher Jurist und Politiker
 Melanie Blatt (* 1975), englische Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Rainer Blatt (* 1952), deutscher Physiker
 Robert Blatt junior (1921–1994), US-amerikanischer Skirennläufer
 Sidney J. Blatt († 2014), US-amerikanischer Psychologe
 Susan Blatt (* 1981), deutsche Triathletin
 Thomas Blatt (1927–2015), US-amerikanischer Buchautor, Überlebender des Aufstandes von Sobibor
 Wolfgang Blatt (* 1932), deutscher Fußballspieler

Blatt, weitere Eigennamen:

 Blatt (Magazin), ein ehemaliges Münchener Stadtmagazin
 Blatt (Mahnmal), ein Mahnmal in Berlin
 Das Blatt

Siehe auch:
 Platt, Blad
 Blättchen
 Rohrblatt